Chastity (1923), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Victor Schertzinger
Chastity (1969), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Alessio de Paola